Patrick Davis (né le  à Sterling Heights, Michigan aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior dans la Ligue de hockey de l'Ontario, il joignit l'organisation des Devils du New Jersey. Les Devils l'avait sélectionné lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2005.

Il joua finalement sa première partie avec le grand club de la LNH en 2008-2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Musketeers de Sioux City ||USHL ||16 ||3 ||2 ||5 ||8 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2003-2004 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||27 ||8 ||10 ||18 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Rangers de Kitchener || LHO ||59 ||20 ||30 ||50 ||41 ||14 ||3 ||4 ||7 ||20
|-
|2005-2006 ||Rangers de Kitchener || LHO ||22 ||13 ||4 ||17 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006||Spitfires de Windsor || LHO ||38 ||22 ||29 ||51 ||64 ||7 ||2 ||6 ||8 ||12
|-
|2005-2006 ||River Rats d'Albany ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Devils de Lowell ||LAH ||41 ||5 ||13 ||18 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Devils de Lowell ||LAH ||60 ||7 ||12 ||19 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Devils de Lowell ||LAH ||74 ||13 ||17 ||30 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Devils du New Jersey ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Devils de Lowell ||LAH ||73 ||15 ||20 ||35 ||39 ||5 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|2009-2010 ||Devils du New Jersey ||LNH ||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Devils d'Albany ||LAH || 40|| 3|| 10|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Sharks de Worcester ||LAH || 26|| 4|| 4|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 44|| 9|| 7|| 16|| 30|| 4|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
| 2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 41|| 3|| 8|| 11|| 26|| 9|| 1|| 0|| 1|| 39
|-
| 2013-2014 || SaiPa || Liiga || 51|| 22|| 13|| 35|| 50|| 8|| 1|| 5|| 6||12 
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga ||50 || 9|| 6||15 || 38||10 ||2 || 1|| 3||0
|-
| 2015-2016 || KalPa Kuopio || Liiga || 59 || 11 || 10 || 21 || 78 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

| 9 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Sterling Heights
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Kärpät Oulu
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio